O Estádio Castanheirão é um estádio de futebol localizado na cidade de Miracema do Tocantins, no estado de Tocantins. Pertence ao Governo Estadual e tem capacidade para pouco mais de 2.000 pessoas.

Referências 

Castanheirão
Miracema do Tocantins